Africaciel.com est un site web d'actualité en français consacré à l'Afrique subsaharienne.
Conçu et réalisé par de jeunes africains, le site a pour ambition de promouvoir la culture africaine, d'encourager toutes les initiatives positives en faveur du continent

Ce site se veut une référence du web africain de par la qualité de son contenu et la gratuité des services qu'il propose.

Objectifs 
Africaciel.com s'est donné pour mission:
 de présenter en continu l'actualité africaine, et cela, à partir de sites et sources différentes, sans un quelconque parti pris.
 de faire connaître les cultures africaines dans leurs diversités et toutes leurs richesses.
 de susciter des réflexions et des débats sur des sujets majeurs (des sujets de culture, de société, de politique, etc.) 
 de fournir des ressources internet gratuites sur le thème de l'Afrique (des blogs, des annuaires web, des annonces, des ressources multimédia sous forme de musiques, de vidéos ou d'animations flash).
 de proposer des services et des applications internet professionnelles pour des associations, entreprises et autres structures œuvrant en Afrique.

Les auteurs 
Le site a été conçu et réalisé par de jeunes africains.

Origine 
Africaciel est une contraction des termes "Africa" et "Ciel !!", qui exprime à la fois un cri du cœur et un véritable espoir de changement et de prise de conscience.

Entretien et financement
Africaciel.com est un site web complètement automatisé. Les rubriques du site comme l'actualité et les vidéos, sont périodiquement mises à jour de façon automatique (sans intervention humaine) à partir de sites spécialisés. D'autres telles que les annonces et l'annuaire, sont construites grâce aux apports des internautes. 

La publicité constitue la principale source de revenus

Liens 
 Africaciel.com

Voir aussi 
 Jeuneafrique.com, Hebdomadaire d'informations panafricaines
 Grioo.com, site Web qui se veut un portail destiné à la communauté noire
 Afrology.com, des questions sur l'Afrique

Presse écrite en Afrique